3:10 to Yuma (1957), Amerikaanse western onder regie van Delmer Daves
 3:10 to Yuma (2007), Amerikaanse western onder regie van James Mangold
 Three-Ten to Yuma, kort verhaal van Elmore Leonard